Personen:
 Aat de Roos, een Nederlands veldhockeyer
 Albert de Roos, een Nederlands politicus
 Elisabeth de Roos, een Nederlands schrijfster en vertaalster
 Ger de Roos, een Nederlands musicus
 Hotze de Roos, een Nederlands jeugdboekenschrijver
 Jan de Roos (artiest), Groninger straatartiest (beter bekend onder zijn artiestennaam Jan Roos)
 Jan de Roos (trainer), een Nederlands voetbaltrainer
 Michael de Roos, een Nederlands acteur
 Robert de Roos, een Nederlands componist
 S.H. de Roos (Sjoerd de Roos), een Nederlands letterontwerper
 Thea de Roos-van Rooden, een Nederlands geschiedkundige en bestuurster
 Theo de Roos, Nederlands advocaat en hoogleraar
 Trix de Roos, een Nederlands politicus
 Willem de Roos (militair), een Nederlands militair uit de Tweede Wereldoorlog
 Willem de Roos (politicus), een Nederlands ARP- en later CDA-politicus

Overige:
 De Roos (Delft), een molen in Delft
 De Roos (Drongen), een buurt in Drongen, een deelgemeenten van de Belgische stad Gent
 De Roos (Hasselt), een hoekhuis aan de Hoogstraat in Hasselt
 De Roos (Vlaardingen), een verdwenen zaagmolen in Vlaardingen
 De Roos (Westkapelle), een voormalige molen in Westkapelle
 Museum De Roos, een Nederlands museum in Geertruidenberg
 Museumbrouwerij De Roos, een museum in Hilvarenbeek
 Stichting De Roos, een bibliofiele uitgeverij
 De roos (lied), een nummer, cover van het Engelse The Rose

Zie ook 
Roos (doorverwijspagina)